Jam Suf (hebräisch) steht für:

 Schilfmeer
 Rotes Meer